Die Liste der Aufführungen der Bayreuther Festspiele nennt alle bei den Bayreuther Festspielen aufgeführten Werke. Diese setzen sich aus sieben Opernwerken von Richard Wagner (mit den vier Abenden des Rings des Nibelungen insgesamt zehn verschiedene Opern) sowie der unregelmäßig gespielten 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven zusammen.

Die Zahlenangaben zu den einzelnen Werken nennen die Anzahl der Aufführungen im jeweiligen Jahr.

Farbig markiert sind die Wirkungszeiten der jeweiligen Festspielleiter:

Einzelnachweise 

!
Theater (Bayern)